Dacoury-Tabley ist der Name von:

 Paul Dacoury-Tabley (* 1934), ivorischer Geistlicher, Altbischof von Grand-Bassam
 Philippe-Henry Dacoury-Tabley (* 1948), ivorischer Bankier